Влади́мир Го́лубев:
 Голубев, Владимир Александрович (род. 1940) — белорусский астроном.
 
 Голубев, Владимир Борисович (1931—2011) — советский и российский учёный-химик.
 Голубев, Владимир Васильевич (1884—1954) — советский математик и механик.
 Голубев, Владимир Дмитриевич (1940—2004) — советский футболист, вратарь.
 Голубев, Владимир Евгеньевич (1950—2022) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
 Голубев, Владимир Иванович (в монашестве Николай; 1862—1929) — епископ Русской православной церкви, викарий Костромской епархии.
 Голубев, Владимир Степанович (1891—1914) — русский монархист.